Gansberg bezeichnet
 die wüste Burg Kanšperk
 Nebengipfel der Springer Höhe
 Gansberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Gansberg ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Gansberg (1871–1950), deutscher Schriftsteller, Volksschullehrer und Reformpädagoge
 Marie-Luise Gansberg (1933–2003), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Gänsberg
 Gänsberg 2 (Babenhausen)
 Ganzbergtunnel
 Gensberg